Тарксон () — фамилия. Известные носители:

 Тарксон, Адольфус (1933—1993) — ганский композитор.
 Тарксон, Питер Кодво Аппиа (род. 1948) — первый ганский кардинал.